Вилальо́нга () — испанские топоним и фамилия.

Топоним 
 Вилальонга-де-Тер — муниципалитет в испанской провинцию Жирона (в составе автономного сообщества Каталония).
 Вилальонга-дель-Камп — муниципалитет в испанской провинцию Таррагона (в составе автономного сообщества Каталония).

Фамилия 
 Вилальонга, Хосе Луис де (1920—2007) — испанский актёр, сценарист, журналист, писатель.
 Ибарра-де-Вилальонга, Рафаэла (1843—1900) — блаженная Римско-Католической Церкви, основательница женской монашеской конгрегации «Сёстры от Ангелов-Хранителей».

См. также 
 Вильялонга (значения)